Bundesliga austriacka w piłce nożnej (1993/1994) była 83. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Liga liczyła 10 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Austria Wiedeń. Nowym mistrzem Austrii został zespół Austria Salzburg.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
1993 w Austrii
1994 w Austrii
1993 w piłce nożnej
1994 w piłce nożnej